Аль-Андалус () — територія на Іберійському півострові, яка з 711 до 1492 року контролювалася мусульманами.
 Калят-ель-Андалус () — місто в Тунісі.
 Сентенера-де-Андалус () — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Сорія.